FV301 — британский лёгкий танк, разработанный на базе танка A46 в 1947—1950 годах.

Машины на базе 
 SPI301A — в 1950 году предложили первый образец танка на базе FV301, на танк хотели установить орудие с Челенджера (76,2mm QF 17 pdr), от идеи отказались, возможно из-за устаревшего орудия, которое было создано в 1943 (7 лет назад от 1950 года) .
 SPI302 — в 1953 году снова предложили создание САУ на основе FV301B (см. Модификации), с новым орудием от Чариотира - 84mm QF 20 pdr, идею приняли, но из-за дорогой цены проект закрыли.
 FV302 - В 1955 году предложили создать танк используя компоненты с танка FV301, AMX 50 100mm , ИС-3, Lorraine 40t.

Модификации 
 FV301A - идея установки на танк FV301 орудие с танка Centirion (OQF 20-pdr Gun Type A Barrel).
 FV301B - идея установки на модификацию FV301A более современного двигателя Rolls-Royce Meteor Mk. IVC.
 FV301V или Vickers Light 105 mm - проект Английского легкого танка, разрабатываемого компанией Vickers во второй половине 50-х на основе легкого танка FV301. Машина должна была получить новое 105-мм орудие и быть достаточно защищенной для своего класса. Работы были свернуты на стадии чертежей, не было построено даже макета. Подтверждений того, что данный проект был крайне мало, нет ни чертежей ни упоминаний в документах .

 FV301V (L) или Vickers Light 105 mm lightweight - после проектирования танка Vickers Light 105 mm задумались о его облегчении. Известно лишь то что машина должна была получить двигатель с модификации FV301B (Rolls-Royce Meteor Mk. IVC), а также орудие OQF 20-pdr Gun Type B Barrel.
 FV301C - после проектирования танка FV301V (Vickers Light 105) было предложено поставить на FV301B 105 мм орудие с FV301V, вместо создания нового танка, от идеи отказались.

История создания 

Разработкой и постройкой танка занималась компания Vickers. При этом были построены только два прототипа. Проект свернули в 1950 году на стадии прототипа.

Описание конструкции 

На FV301 устанавливалось то же орудие, что и на «Комету»(Позднее хотели заменить на OQF 20-pdr Gun Type A Barrel). В нём использовался двигатель Rolls-Royce Meteor с коробкой передач TN10, и все они вместе с охлаждающим вентилятором были собраны в один блок. В подвеске использовалась система с двумя торсионами, что давало производственные преимущества.

В игровой индустрии 
FV301 представлен лёгким танком 8 уровня в ММО игре World of Tanks Blitz.

Примечания

Ссылки 
 British Heavy Tanks and Prototypes — WWII and Post War

Танки Великобритании
Лёгкие танки
Танки по алфавиту